Shadowlands — filme com Anthony Hopkins e Debra Winger, intitulado Terra das Sombras no Brasil
 Shadowland — livro de Meg Talbot

Desambiguações de artes